Rio Jurupary kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Jurupari (vattendrag i Brasilien, lat -7,75, long -70,17), 
 Igarapé Jurupari (vattendrag i Brasilien, Amazonas), Maraã, 

Robotskapade Brasilienförgreningar